Stehlin ist der Familienname folgender Personen:

 Achaz Stehlin (1808–1885), im Juni 1849 zweiter Vizepräsident der badischen verfassunggebenden Versammlung von 1849
 Albert Stehlin (1900–1969), deutscher katholischer Theologe 
 Fritz Stehlin (1861–1923), Schweizer Architekt

 Karl Stehlin (1859–1934), Schweizer Jurist, Historiker und Archäologe 
 Karl Rudolf Stehlin (1831–1881), Schweizer Wirtschaftsführer und Politiker
 Stewart A. Stehlin (* 1936), britischer Historiker 

Siehe auch:
 Stählin
 Stälin
 Stähelin